Horvátország
 Szvinna (horvátul: Svilna), falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szlovákia
Bercsény (1899-ig Szvinna, szlovákul: Svinná), falu a Trencséni kerületben, Trencséni járásban